Изаксон — еврейская фамилия.

 
 Изаксон, Гораций Эммануилович (1914—1995) —  музыкальный руководитель Московского театра эстрады, автор музыки песни «Простые мечты» К. Шульженко.
 Изаксон, Леонид Семёнович (1914—1988) — российский оператор и режиссёр документального кино.
 Изаксон, Раиса Кондратовна (1917—1999) — советский кинематографист, монтажёр на киностудии «Ленфильм».
 Изаксон, Ханаан Ильич (1909—1985) — советский конструктор и изобретатель.